Семион может означать:

 Семион — село в Кораблинском районе Рязанской области.
 Семион — польская фамилия.